Chessy ist die Bezeichnung mehrerer Ortschaften in Frankreich:

 Chessy (Rhône), Gemeinde im Département Rhône
 Chessy (Seine-et-Marne), Gemeinde im Département Seine-et-Marne
 Chessy, Ortschaft in der Gemeinde Mûres im Département Haute-Savoie

mit Namenszusatz:
 Chessy-les-Prés, Gemeinde im Département Aube